Unionville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Unionville (Georgia)
Unionville (Iowa)
Unionville (Michigan)
Unionville (Missouri)
Unionville (New York)
Unionville (North Carolina)
Unionville (Pennsylvania)

Unionville kan ook verwijzen naar:
 Unionville (Ontario), een plaats in de Canadese provincie Ontario